Кітера — один з Іонічних островів.
 Кітера (місто) — столиця острова Кітера.